Худоян — армянская фамилия.

Известные носители 
 Худоян, Альберт Ашотович (род. 1962) – российский предприниматель, основатель и бывший владелец табачной компании «Оптима».
 Худоян, Самвел Суренович (1960-2020) – армянский психолог и преподаватель.
 Худоян, Эдмонд Гагикович (род. 1996) – российский боксёр, двукратный чемпион России (2019, 2020).